Різжа́к (Campylorhynchus) — рід горобцеподібних птахів родини воловоочкових (Troglodytidae). Представники цього роду мешкають в Америці.

Опис 
Різжаки — птахи невеликого і середнього розміру, найбільші представники родини воловоочкових. Їхня довжина становить 15-22 см, а вага 21-57 г. Їх притаманні відносно довгі хвости і широкі, міцні дзьоби. Однією з особливостей деяких видів різжаків є їхня адаптація до життя в посушливих, напівпустельних районах, що є нехарактерним для інших представників родини. До таких видів можна віднести плямистих, смугастих, рудошиїх і кактусових різжаків. Інші види різжаків віддають перевагу більш вологим районам.

На відміну від багатьох птахів, які ведуть прихований спосіб життя, різжаки є помітними, галасливими птахами. Деякі види різжаків відомі свом колективним гніздуванням, коли птахи, що не беруть беспосередньої участі у розмноженні, тим не менш, охороняють гніздові території від хижаків та інших птахів і допомагають у догляді за пташенятами. Зокрема, у венесуельських різжаків у догляді за пташенятами можуть брати участь до 14 птахів, включно з парою, що гніздиться.

Види 
Виділяють 15 видів:
 Різжак білоголовий (Campylorhynchus albobrunneus)
 Різжак тигровий (Campylorhynchus zonatus)
 Різжак зебровий (Campylorhynchus megalopterus)
 Різжак венесуельський (Campylorhynchus nuchalis)
 Різжак смугастий (Campylorhynchus fasciatus)
 Різжак великий (Campylorhynchus chiapensis)
 Різжак білобровий (Campylorhynchus griseus)
 Різжак рудошиїй (Campylorhynchus rufinucha)
 Різжак мексиканський (Campylorhynchus humilis)
 Різжак рудоспинний (Campylorhynchus capistratus)
 Різжак дубовий (Campylorhynchus gularis)
 Різжак плямистий (Campylorhynchus jocosus)
 Різжак юкатанський (Campylorhynchus yucatanicus)
 Різжак кактусовий (Campylorhynchus brunneicapillus)
 Різжак дроздовий (Campylorhynchus turdinus)

Таксономія 
За результатами молекулярно-філогенетичного дослідження 2007 року була створена кладограма роду Campylorhynchus:

Етимологія 
Наукова назва роду Campylorhynchus походить від сполучення слів  — закручений, вигнутий і  — дзьоб.

Примітки 

Воловоочкові
Роди птахів